2-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 8 по 24 июля 1923 года в Петрограде. Официально назывался «Всероссийский турнир-чемпионат».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Воронков С. Червонцы от диктатуры пролетариата (на сайте ChessPro)

Чемпионаты СССР по шахматам
1923 год в шахматах
Спорт в СССР в 1923 году
Июль 1923 года
1923 год в Санкт-Петербурге
Соревнования по шахматам в Санкт-Петербурге